Mistrzostwa Europy U-19 w Rugby 7 Mężczyzn 2014 – drugie mistrzostwa Europy U-19 w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o zasięgu kontynentalnym organizowane przez FIRA–AER mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dziewiętnastu. Odbyły się w formie szesnastozespołowego turnieju rozegranego w dniach 10–11 maja 2014 roku w Lizbonie.

Informacje ogólne 
Zawody zorganizowała Federação Portuguesa de Rugby na boisku Centro Desportivo Nacional do Jamor. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników urodzonych w latach 1995–1996. Szesnaście uczestniczących drużyn zostało podzielonych na cztery czterozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – dwie czołowe drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów, a pozostałe zespoły do turnieju Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Jedynie finał składał się z dwóch dziesięciominutowych części, w pozostałych zaś spotkaniach połowa meczu obejmowała siedem minut.

W zawodach zwyciężyła reprezentacja Francji, pozostałe medale zdobyli Rosjanie i Portugalczycy.

Podsumowania obu dni zawodów zostały udostępnione w serwisie YouTube.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy U-19 w rugby 7 mężczyzn
2014 w rugby union
2014 w Portugalii
Sport w Lizbonie
Rugby union w Portugalii